L'équipe féminine du FC Twente est une équipe de football des Pays-Bas créée en 2007.

Le FC Twente évolue en BeNe Ligue, dont il a remporté l'édition 2012-2013 et 2013-2014. Le club a fait sa première apparition en Coupe d'Europe lors de la Ligue des Champions 2011-2012.

Histoire

Palmarès 
 BeNe Ligue (2) :
 Vainqueur en 2013 et 2014
 Deuxième et meilleur club néerlandais en 2015
 Championnat des Pays-Bas (8) :
 Vainqueur en 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021 et 2022
 Deuxième en 2012 2017 et 2018
 Coupe des Pays-Bas (2) :
 Vainqueur en 2008 et 2015
 Finaliste en 2013
Supercoupe des Pays-Bas (1) :
Vainqueur en 2022
 Doublé BeNe Ligue-Championnat des Pays-Bas (1) : 2013
 Doublé Championnat des Pays-Bas-Coupe des Pays-Bas (2) : 2011 - 2015

Records

BeNe Ligue
 Plus grand nombre de buts marqués : 104 (2013-2014)

Notes et références

Liens externes 

  Site officiel du club

Club féminin de football aux Pays-Bas
Club de football fondé en 2007
Club sportif dans la province d'Overijssel
Sport à Enschede